Гаплогруппа X2f — гаплогруппа митохондриальной ДНК человека.

Субклады 

 X2f
 X2f1
 X2f2
  X2f3

Палеогенетика

Бронзовый век 
Новосвободненская культура
 I6266 | KLD89-11\22 __ Клады (kurgan 11, grave 22) __ Новосвободная, Майкопский район, Адыгея, Россия __ 3504-3348 calBCE (4615±25 BP, PSUAMS-3881) __ М __ J2a1 > J-Y11200 # X2f.

Куро-араксская культура
 I1635 | KA1/12 __ Kalavan-1 (burial UF1) __ Калаван, Гехаркуникская область, Армения __ 2619-2465 calBCE (4005±35 BP, Poz-81102) __ М __ R1b1 > R-V1636 # X2f.

Железный век 
Римская Британия
 R3 __  __ Лестер, Лестершир, Восточный Мидленд, Англия, Великобритания __ 300–400 AD __ X > X2f.

Средние века 
Аланы
 DA161 | Alan4 __ Архонский могильник (кат. 11) __ Архон, Алагирский район, Северная Осетия, Россия __ VI–VIII вв. __ М __ Q1b1a3a > Q-Y18330 # X2f.

Мадьяры
 Karos-Eperjesszög __ Боршод-Абауй-Земплен, Северная Венгрия, Венгрия __ X век.
 Karos2/52 | KEII/52 __ Karos-Eperjesszög II (grave 52) __ М __ I2-L621 > CTS10228 > I-Y3120 # X2f > X2f3.
 Karos3/11 | KEIII/11 __ Karos-Eperjesszög III (grave 11) __ М __ I2-L621 > CTS10228 # X2f > X2f3.

Примечания

Публикации 
2006
 
2016
 
2018
 
 
 
2019
 
2020

Ссылки 
 
 X2f — Haplogroup
 Ancient DNA: X2f

Гаплогруппа X2 (мтДНК)